Амфитрион, значения:

 Амфитрион — персонаж древнегреческой мифологии
 Амфитрион — театральные пьесы
 Амфитрион — комедия Плавта (ок. 190/185 до н. э.)
 Амфитрионы — комедия Луиша де Камоэнса (ок. 1540)
 Амфитрион — комедия Мольера (1668)
 Амфитрион — комедия Драйдена (1690)
 Амфитрион — пьеса Клейста (1807)
 Амфитрион 38 — пьеса Жироду (1929)
 Амфитрион (Amphitryon) — немецкий музыкальный фильм 1935 года